Wukan – żupan Raszki w XI/XII w.
 Wukan Nemanicz – wielki żupan Raszki, król Zety w XIII w.